Бесприда́нница — девушка, необеспеченная приданым, либо та, которую охотно возьмут замуж без приданого благодаря её достоинствам. 
 «Бесприданница» — пьеса Александра Островского (1878). Её экранизации:
 «Бесприданница» — фильм Кая Ганзена с Верой Пашенной в главной роли (1912).
 «Бесприданница» — фильм Якова Протазанова с Ниной Алисовой в главной роли (1936).
 «Бесприданница» — телефильм Константина Худякова с Татьяной Дорониной в главной роли (1974).
 «Бесприданница» — фильм Андреса Пуустусмаа с Мариной Александровой в главной роли (2011).

См. также  
 «Жестокий романс» —  фильм Эльдара Рязанова с Ларисой Гузеевой в главной роли (1984).